Niemcy:
 Fischerinsel – część wyspy Spreeinsel na Sprewie w Berlinie, w dzielnicy Mitte
 Fischerinsel – wyspa w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, na jeziorze Tollensesee